Cette page contient les pages d'homonymie de Ammonius d'Alexandrie et Ammonios d'Alexandrie.

Ammonius d'Alexandrie peut faire référence à :
 Ammonios Saccas, actif vers 232, philosophe d'Alexandrie, maître de Plotin ;
 Ammonios d'Alexandrie le Chrétien, chrétien du III s., dont le travail exégétique sur les évangiles a été utilisé par Eusèbe de Césarée pour réaliser ses Canons de concordances ;
 Ammonios le Moine ou Ammonius Alexandrinus, actif vers 370, connaisseur de la Bible ;
 Ammonios, fils d'Hermias, philosophe du V s. de notre ère, disciple de Proclus d'Athènes ; 
 Ammonius le Lithotome, chirurgien d'Alexandrie, vers 250 av.J.C, inventeur d'un instrument fractionnant les calculs de vessie, lors de l'opération de la taille ou lithotomie.